Carioca puede referirse a:

 Carioca, natural, perteneciente o relativo a Río de Janeiro (Brasil).
 El carioca, juego de naipes chileno estilo rummy.

Además, puede hacer referencia a:
 El baile carioca, danza profusamente divulgada por la cinematografía de Hollywood.
 El malabar carioca, juego y utensilio malabar consistente en una pelota unida a un hilo.
 Pepe Carioca, personaje animado de The Walt Disney Company.

Enlaces externos